O nome Miriam foi usado para dar nome a seis ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste.
 Furacão Miriam (1978) - furacão de categoria 1 que ameaçou o arquipélago do Havaí como tempestade tropical, mas não afetou as ilhas.
 Furacão Miriam (1982) - furacão de categoria 1 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Miriam (1988) - tempestade tropical que foi continuação do furacão Joan, do Oceano Atlântico. Miriam provocou chuvas fortes em Honduras, El Salvador e Guatemala, embora registros de danos não estejam disponíveis.
 Tempestade tropical Miriam (1994) - tempestade tropical a oeste da costa oeste do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Miriam (2000) - tempestade tropical que atingiu o extremo sul da Península da Baixa Califórnia como depressão tropical, causando danos mínimos.
 Tempestade tropical Miriam (2006) -  tempestade tropical a oeste da costa do México. Trouxe apenas chuvas leves para a Península da Baixa Califórnia.

Desambiguação